Ciutat de Sarno a Campània (Itàlia)
 Riu Sarno (Campània, Itàlia)
 Bisbat de Nocera Inferiore-Sarno